Сервијска епархија може бити:
 Сервијска епархија, архаичан српскословенски назив за средишњу епархију Београдске митрополије у првој половини 18. века
 Сервијска епархија, бивша епархија са седиштем у граду Сервији (Грчка), данас у саставу Сервијско-кожанске епархије

Види још 
 Сервија (вишезначна одредница)